Орифла́мма:

 «Мадонна Орифламма» — картина Николая Рериха (1931, Нью-Йорк, музей Н. К. Рериха), на которой изображена Мадонна с развернутым Знаменем Мира в руках; в русской транскрипции художник чаще называл её Владычица Червонопламенная или Пламенная Мадонна. Её фигура держит в руках Знамя Мира, центральный символ которого также многозначен. Три красных круга в большом круге по словам Н. К. Рериха, означают Прошлое, Настоящее и Будущее в кольце Вечности. Среди других возможных объяснений — Триединство.
 Орифламма (от лат. aurea flamma; aurum — золото, flamma — пламя) — в средневековой Франции флаг короля, который выбрасывался на копье в критический момент боя.

См. также 
 Oriflame — парфюмерно-косметическая компания.